Bizet puede hacer referencia a:

 Georges Bizet (1838-1875), compositor y pianista francés.
 Jean Bizet (nacido en 1947), político francés y miembro del Senado de Francia.
 Bizet (oveja), una raza de oveja.
 Estación de metro Bizet, en el metro de Bruselas.